Busolt ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Wilhelm Busolt (1771–1831), deutscher Pädagoge in Königsberg
 Georg Busolt (1850–1920), deutscher Althistoriker
 Richard Busolt (1867–1917), deutscher Theaterschauspieler, -regisseur und Intendant, siehe Richard Balder
 Ulrike Busolt (* 1960), deutsche Verfahrenstechnikerin

Siehe auch:
 Busold